Герб Подляского воеводства () — один из официальных символов Подляского воеводства Польши. Утверждён Постановлением Сеймика Подляского воеводства № XXXIII/251/01 от 19 февраля 2001 года.

Описание 
Описание герба Подляского воеводства:

Герб Подляского воеводства изображает на красном двудольном щите в поле верхнем орла серебряного с золотым клювом, с такими же лапами и золотой короной на голове, в поле нижнем рыцаря на белом коне, в серебряных доспехах и в таком же шлеме, с мечом серебряным с золотой рукоятью, поднятым вверх в правой руке, на левом плече держащего синий щит с двойным золотым крестом на синем поле. Рыцарская шпора и конская сбруя золотые, седло и чепрак конский синие.

В верхней части герба Подляского воеводства находится изображение белого орла — главного элемента герба Польши, в нижней части — элемент  герба Погоня Великого княжества Литовского, что символизирует географический и политический статус Подлясья. 

Автором современного герба Подляского воеводства является польский художник-график Тадеуш Гайл.

См. также 
 Флаг Подляского воеводства
 Герб Подляшского воеводства Речи Посполитой

Примечания

Литература 
 

Гербы воеводств Польши
Подляское воеводство
Гербы с изображением коронованных орлов
Гербы с изображением всадника, вооружённого мечом
Гербы с изображением шпор